Le championnat du monde d'échecs féminin de 1999 a été remporté par l'ancienne championne Xie Jun, qui a retrouvé son titre après avoir battu Alisa Galliamova. Avant le match, la championne en titre Susan Polgar avait été déchue de son titre après une vive controverse.

Tournoi interzonal de 1995 
Dans le cadre du processus de qualification, un tournoi interzonal a été organisé à Chişinău en 1995, avec les meilleurs joueuses de chaque zone FIDE. 52 joueuses y ont participé, les sept premières étant qualifiées pour le tournoi des candidats. Pour la troisième fois, l'Interzonal s'est déroulé sous la forme d'un tournoi à 13 rondes en système suisse.

Le match du dernier tour entre Radu et Lematschko n'a pas été joué.

Tournoi des candidates 1997 
Les sept qualifiés du tournoi interzonal ont été rejointes par le perdant du dernier match de championnat, Xie Jun, ainsi que par les deux finalistes du tournoi précédent, Chiburdanidze et Cramling. Ces dix joueuses et joueurs ont disputé un double tournoi à deux tours à Groningue en décembre 1997, dont les deux premières se sont qualifiées pour la finale afin de déterminer le challengeur.

Galliamova et Xie Jun ont terminé première et deuxième. La FIDE a décidé que l'ensemble du match final devait être joué à Shenyang, en Chine, après que les sponsors chinois aient fait la meilleure offre pour le fonds de prix. Cependant, Galliamova refuse de jouer entièrement sur le terrain de son adversaire, et Xie Jun est déclarée vainqueur par défaut et a le droit de défier la championne Polgar. 

 {| class="wikitable"
|+Tournoi des candidates 1997
!
!Player
!Rating
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!Points
|- style="background:#ccffcc;"
|1
|
|2445
| -
|½
|1
|1½
|2
|1½
|1½
|1½
|2
|2
|13½
|- style="background:#ccffcc;"
|2
|
|2495
|1½
| -
|1½
|½
|½
|1½
|2
|1
|2
|2
|12½
|-
|3
|
|2520
|1
|½
| -
|1
|1½
|1½
|½
|1
|2
|2
|11
|-
|4
|
|2525
|½
|1½
|1
| -
|1
|1½
|½
|1
|2
|2
|11
|-
|5
|
|2400
|0
|1½
|½
|1
| -
|½
|1½
|1
|1½
|1½
|9
|-
|6
|
|2460
|½
|½
|½
|½
|1½
| -
|1
|1½
|1½
|1½
|9
|-
|7
|
|2430
|½
|0
|1½
|1½
|½
|1
| -
|0
|2
|2
|9
|-
|8
|
|2520
|½
|1
|1
|1
|1
|½
|2
| -
|0
|1½
|8½
|-
|9
|
|2370
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|0
|2
| -
|2
|5
|-
|10
|
|2415
|0
|0
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|0
| -
|1½
|}

Kachiani-Gersinska s'est retirée après 10 tours.

Match de championnat 1999 
Le match de championnat devait d'abord avoir lieu en novembre 1998, mais la championne Susan Polgar a demandé un report parce qu'elle était enceinte. La FIDE n'ayant pu trouver un sponsor satisfaisant, la demande a été acceptée. Lorsque la FIDE a annoncé la nouvelle date et le nouveau lieu du match pour le titre qui devait se dérouler en Chine en 1999, Susan Polgar avait donné naissance à son fils. mais elle considérait toujours que le temps nécessaire pour se remettre de l'accouchement et préparer le nouveau match était insuffisant. En outre, comme Galliamova, elle ne voulait pas jouer entièrement dans le pays de son adversaire. Elle souhaitait également bénéficier d'une dotation nettement plus importante et a donc demandé que le match soit à nouveau reporté. Cette fois, la FIDE a refusé et les négociations ont été rompues.

Au lieu de cela, la FIDE a décidé que Polgar avait renoncé au titre et a organisé un nouveau match pour le titre entre les deux finalistes du tournoi des candidates, Xie Jun et Galliamova. Le match a été joué à Kazan, au Tatarstan, et à Shenyang, en Chine, en 1999. Xie Jun l'a emporté de deux points et a récupéré le titre qu'elle avait perdu contre Polgar trois ans auparavant.

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin